

Місто:
 Добропілля — Донецька область, Покровський район, місто обласного значення

Села:
 Добропілля — Донецька область, Покровський район
 Добропілля — Запорізька область, Пологівський район
 Добропілля — Харківська область, Богодухівський район
 Добропілля — Херсонська область, Скадовський район
 Добропілля — Чернігівська область, Ніжинський район

Залізниця:
 Добропілля — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці